Mein Kind, dein Kind – Wie erziehst du denn? ist eine deutsche Doku-Soap, die auf VOX ausgestrahlt wird.

Konzept 
Im Fokus der Sendung stehen zwei Elternpaare und ihre Kinder, welche sich im gleichen Alter befinden. Für einen Tag besuchen sie sich gegenseitig und vergleichen ihren Erziehungsstil und ihre Herangehensweise mit der der anderen Eltern. Oft haben sie dabei unterschiedliche Ansichten von guter Erziehung. Anschließend äußeren sie sich darüber kritisch. Zusätzlich werden die Erziehungsmethoden von einer Gruppe von Zuschauern kommentiert und diskutiert.

Produktion und Ausstrahlung 
Die erste Folge wurde am 13. April 2015 auf VOX ausgestrahlt. Die Sendung umfasst 182 Folgen und 5 Staffeln. Sie wird von Montag bis Freitag täglich im Mittagsprogramm von VOX ausgestrahlt.

Weblinks 
 
 Sendung auf vox.de

Fernsehsendung (VOX)
Doku-Soap
Fernsehserie der 2010er Jahre